Керенка — многозначное слово; может означать:

Россия

Населённые пункты 
 Керенка — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Керенка — упразднённое село в Никольском районе Пензенской области.

Реки 
 Керенка (Каренка, Дальняя) — река в Пензенской области, приток Вада.
 Керенка — река в Пензенской области, приток Веж-Айвы.
 Керенка — река в Пензенской области, приток Шукши.

См. также 
 Керенка — денежный знак Временного правительства 1917—1918. После введения золотого советского рубля (червонца) слово «керенки» было синонимом вообще обесценившихся денег.